Tra le competizioni dello sci alpino ai XX Giochi olimpici invernali di  la combinata maschile si disputò martedì 14 febbraio sulle piste Kandahar Banchetta e Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere; lo statunitense Ted Ligety vinse la medaglia d'oro, il croato Ivica Kostelić quella d'argento e l'austriaco Rainer Schönfelder quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era il norvegese Kjetil André Aamodt, che aveva vinto la gara dei XIX Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Snowbasin precedendo lo statunitense Bode Miller (medaglia d'argento) e l'austriaco Benjamin Raich (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Raich, vincitore a Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005 davanti al norvegese Aksel Lund Svindal e all'italiano Giorgio Rocca.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione

Discesa libera
Ore: 12.00 (UTC+1)
Pista: Kandahar Banchetta
Partenza: 2 686 m s.l.m.
Arrivo: 1 886 m s.l.m.
Lunghezza: 2 965 m
Dislivello: 800 m
Porte: 33
Tracciatore: Helmuth Schmalzl (FIS)

Slalom speciale
Pista: Giovanni Alberto Agnelli
Partenza: 2 210 m s.l.m.
Arrivo: 2 030 m s.l.m.
Dislivello: 180 m
1ª manche:
Ore: 17.00 (UTC+1)
Porte: 56
Tracciatore: Martin Andersen (Norvegia)
2ª manche:
Ore: 19.30 (UTC+1)
Porte: 55
Tracciatore: Sepp Brunner (Svizzera)

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2006

Collegamenti esterni 
 
 

Combinata maschile